Ухрице могу бити:

 Ухрице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ухрице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ухрице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Ухрице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република